Monestier – francuska miejscowość w regionie Owernia, departament Allier;
 Monestier – francuska miejscowość w regionie Owernia, departament Puy-de-Dôme;
 Monestier – francuska miejscowość w regionie Akwitania;
 Monestier – francuska miejscowość w regionie Rodan-Alpy.